Songgon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Songgon, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Songgon, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar